

Astronomia 

10220 Pigott – asteroide della fascia principale dedicato all'astronomo Edward Pigott
 226P/Pigott-LINEAR-Kowalski – cometa periodica della famiglia delle comete gioviane
Osservatorio Goodricke-Pigott – osservatorio astronomico di Tucson, in Arizona

Persone
 Edward Pigott (1753-1825) – astronomo britannico
 John Pigott (1957) – scacchista inglese
 Tempe Pigott (1884-1962) – attrice inglese
 Tim Pigott-Smith (1946) – attore inglese